La leggenda dei Dana o'Shee nacque in Irlanda e fa parte di una serie di racconti riguardanti creature fantastiche e mitologiche presenti nel folklore di ogni paese.
 
I Dana o'Shee vengono descritti come creature piccole e graziose, che vivono in un regno di eterna bellezza dove rimangono eternamente giovani; tuttavia, questi esseri minuti sanno essere malvagi e non esitano a mettere in atto terribili vendette nei confronti dei malcapitati che li abbiano involontariamente offesi.

Amano la caccia e la danza e, di solito, indossano abiti pregiati arricchiti da numerosi gioielli; spesso possono essere visti cavalcare in processioni guidati dal re e dalla regina. La loro apparente amabilità tende a trarre in inganno molti uomini, che non conoscendo la perfida natura delle creature, tendono a restare incantati dalle melodie e dai canti soavi da loro composti.

Una storia irlandese narra di un uomo la cui moglie fu catturata dai dana o'shee; per salvarla dovette attendere il giorno di tutti i Santi, quando i dana o'shee e la moglie passavano in processione, quindi svuotò una giara di latte sulla testa della donna. Ciò ruppe l'incantesimo e la donna cadde da cavallo; egli non sapeva, però, che il latte era stato annacquato, quindi le piccole creature si fecero attorno alla moglie e lei non fu mai più vista. Il giorno seguente la strada era cosparsa del suo sangue: i dana o'shee avevano compiuto la vendetta.

Voci correlate 

 Mitologia irlandese
 Eterna giovinezza

Collegamenti esterni
 Dizionario dei Mostri: Dana O'Shee su universonline.it

Personaggi della mitologia
Mitologia irlandese
Immortalità